

Persone 
 Giorgio Agamben (1942) – filosofo italiano
 Maria Agamben Federici (1899-1984) – politica italiana